Kevin Anderson e Matthew Ebden erano i detentori del titolo, ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.

Ivan Dodig e Marcelo Melo hanno sconfitto in finale Mariusz Fyrstenberg e Santiago González per 7–62, 5–7, [10–3].

Teste di serie

  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (campioni)
  Marcel Granollers /  Marc López (primo turno)

  Alexander Peya /  Bruno Soares (primo turno)
<li>  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinale)

Qualificati 
  Dustin Brown /  Tobias Kamke (quarti di finale)

Wildcard

  César Ramírez /  Miguel Ángel Reyes Varela (quarti di finale)

  Tigre Hank /  Manuel Sánchez (quarti di finale)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie

  Austin Krajicek /  John-Patrick Smith (primo turno)

  Nicolás Barrientos /  Alejandro González (primo turno)

Qualificati 
  Dustin Brown /  Tobias Kamke

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Abierto Mexicano Telcel 2015
ATP World Tour 2015